

Логанспорт — місто, штат Індіана
 Логанспорт — місто, штат Луїзіана